

Озегвай — річка в Удмуртії, права притока Парзі
 Озегвай — присілок, Глазовський район, Удмуртія